Miikka Salomäki (né le  à Raahe) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier.

Biographie

Carrière en club 
En 2010, il débute en SM-liiga avec le Kärpät Oulu. Il est sélectionné au deuxième tour en  lors du repêchage d'entrée dans la KHL 2011 par le Dinamo Minsk. Il est sélectionné au deuxième tour en  position par les Predators de Nashville lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2011. Il part en Amérique du Nord en 2013 et est assigné aux Admirals de Milwaukee dans la Ligue américaine de hockey. Le , il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec les Predators face aux Stars de Dallas et marque un but lors d'une victoire 3-2 en prolongation.

Le , il est échangé aux Maple Leafs de Toronto en retour du défenseur Ben Harpur.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2010-2011 || Kärpät Oulu || SM-liiga || 40|| 4|| 6|| 10|| 53|| 3|| 0|| 1|| 1|| 27
|-
| 2011-2012 || Finlande 20 ans || Mestis|| 3|| 1|| 1|| 2|| 27|| || || || || 
|-
| 2011-2012 || Kärpät Oulu || SM-liiga || 40|| 12|| 9|| 21|| 56|| 7|| 1|| 0|| 1|| 56
|-
| 2012-2013 || Kärpät Oulu || SM-liiga || 42|| 9|| 10|| 19|| 44|| 3|| 2|| 0|| 2|| 14
|-
| 2013-2014|| Admirals de Milwaukee || LAH || 75|| 20|| 30|| 50|| 83|| 3|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| 2014-2015|| Admirals de Milwaukee || LAH || 38 || 7 || 11 || 18 || 30 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Predators de Nashville || LNH || 1 || 1 || 0 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|2015-2016 || Admirals de Milwaukee || LAH || 4 || 1 || 1 || 2 || 4 || - || - || - || - || -
|-
|2015-2016 || Predators de Nashville || LNH || 61 || 5 || 5 || 10 || 28 || 14 || 1 || 1 || 2 || 6
|-
| 2016-2017 || Predators de Nashville || LNH || 5 || 0 || 0 || 0 || 2 || 6 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2016-2017 || Admirals de Milwaukee || LAH || 4 || 1 || 0 || 1 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Predators de Nashville || LNH || 58 ||2 ||6 ||8 ||34|| 8 || 0 ||	0 ||0|| 2
|-
|2018-2019 || Predators de Nashville || LNH || 37 ||3 || 4 || 7 || 8 || 2 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2018-2019 || Admirals de Milwaukee || LAH || 3 || 1 || 1|| 2 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 ||  Admirals de Milwaukee || LAH || 41 || 5 || 10|| 15 || 35 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Predators de Nashville || LNH || 5 || 1 || 0|| 1 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Marlies de Toronto || LAH || 8 || 2 || 2|| 4 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 ||  Eagles du Colorado || LAH || 26 || 2 || 10|| 12 || 16 || 2 || 0 || 0 || 0 || 19
|-
| 2021-2022|| Örebro HK ||  SHL || 34|| 3|| 8|| 11|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022|| IFK Helsinki || Liiga || || || || || ||

| 162 || 11 || 15 || 26 || 72 || 30 || 1 || 2 || 3 || 10

Au niveau international 

|-
| 2010 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 5|| 0|| 1|| 1|| 4|| +2|| align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2011 || align="left"|Championnat du monde junior || 6|| 2|| 1|| 3|| 14|| +3|| align="left"|  place
|-
| 2011 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 6|| 4|| 2|| 6|| 2|| 0|| align="left"|  place
|-
| 2012 || align="left"| Championnat du monde junior || 7|| 3|| 3|| 6|| 4|| +1||align="left"|  place
|-
| 2013 || align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 3|| 5|| 8|| 6|| +1||align="left"|  place
|-
| 2014 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 1|| 1|| 2|| 18|| +3|| align="left"|  Médaille d'argent

Références 

Naissance en mars 1993
Naissance à Raahe
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Choix de repêchage du Dinamo Minsk
Choix de repêchage des Predators de Nashville
Joueur du Kärpät Oulu
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur des Predators de Nashville
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur des Eagles du Colorado
Joueur du Örebro HK